Сан-Хусто-де-ла-Вега ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 2054 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de San Justo de la Vega

Муниципалитеты Леона